Jenbacher bezeichnet

 eine Herkunftsbezeichnung der österreichischen Marktgemeinde Jenbach (Tirol)
sowie

 die Firma Innio Jenbacher, hervorgegangen aus der ehemaligen Firma Jenbacher Werke
 die ehemalige Firma Integral Verkehrstechnik AG Jenbach